Damaged Goods steht für:

 Damaged Goods (1914), US-amerikanischer Stummfilm von Tom Ricketts
 Damaged Goods (1919), britischer Stummfilm von Alexander Butler 
 Damaged Goods (1937), US-amerikanisches Filmdrama von Phil Goldstone
 Damaged Goods (Lied), Lied der englischen Post-Punk Band Gang of Four (1978)
 Damaged Goods (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2022)
 Damaged Goods (Plattenlabel), britisches Independent-Label
 Damaged Goods (Tanzensemble), Dance Company von Meg Stuart